Mondiali 1987 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1987:

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 1987 – 2ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1987 – 38ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1987 – 5ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1987 – 25ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1987 – 40ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1987 – 21ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1987 – 20ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1987 – 17ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1987 – 84ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1987 – 60ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1987 – 32ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1987 – 38ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket 1987 – 4ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1987 – 29ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1987 – 9ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1987 – 8ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1987 – 24ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1987 – 13ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1987 – 52ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1987 – 11ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo 1987 – 15ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1987 – 40ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1987 – 39ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1987 – 31ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1987 – 24ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1987 – 7ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1987 – 7ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1987 – 32ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1987 – 77ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1987 – 79ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1987 – 26ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1987 – 30ª edizione

Polo 
Campionato mondiale di polo 1987 – 1ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1987 – 15ª edizione

Rugby a 15 
Coppa del Mondo di rugby 1987 – 1ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1987 – 36ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1987 – 29ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1987 – 36ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1987 – 12ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1987 – 25ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1987 – 61ª edizione maschile e 1ª femminile

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1987 – 16ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1987 – 8ª edizione

Tchoukball 
Campionati mondiali di tchoukball 1987 – 2ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1987 – 39ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1987 – 22ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1987 – 34ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1987 – 13ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1987 – 8ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1987 – 5ª edizione